Jméno a příjmení Jan Němeček se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jan Němeček (atlet) – český sprinter (* 1999)
 Jan Němeček (designér) – český designér (* 1963)
 Jan Němeček (historik) – český historik zabývající se nejnovějšími československými dějinami a dějinami diplomacie (* 1963)
 Jan Němeček (hokejista) – český hokejista
 Jan Němeček (hudební historik) – český hudební historik a docent (1896–1968)
 Jan Němeček (judista) – český judista
 Jan Němeček (kameraman) – český kameraman (1926–2004)
 Jan Němeček (malíř) – český malíř a ilustrátor (1892–1958)
 Jan Němeček (starosta) – starosta Sokola v Chicagu (1844–???)